Joel Johansson kan avse:

Joel Anell (tidigare Johansson) – svensk fotbollsspelare
Joel Johansson (friidrottare) – svensk hinderlöpare
Joel Johansson (ishockeyspelare) – svensk ishockeyspelare